Jukon je lahko:

 Jukon, zvezno ozemlje Kanade
 Jukon, reka v Kanadi